Вайстрах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Амштеттен.  . Официальный код  —  30539.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Игнац Визер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 17 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии